Dubuisson puede referirse a:

 Daniel Dubuisson, historiador francés.
 Jean-Yves Dubuisson, botánico francés.
 Pierre-Ulric Dubuisson, artista y revolucionario francés.
 Acuario Dubuisson, en Lieja, Bélgica.
 Dubuisson, compositor francés del siglo XVII.